Cox kan som auktorsförkortning betyda:

 Darrell E. Cox
 Jennifer M. Cox
 Leslie Reginald Cox
 Merel J. Cox
 Patricia Blackwell Cox
 Euan Hillhouse Methven Cox

Robotskapade auktorsförkortningar